Die Verbandsliga Niederrhein 1966/67 war die 11. Spielzeit der Verbandsliga Niederrhein, die von 1957 bis 1978 die höchste Spielklasse im niederrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Von 1963 bis 1974 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Mittelrhein und Westfalen den Unterbau zur Regionalliga West dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Der VfB Bottrop wurde Niederrheinmeister und stieg auf in die Regionalliga West. Schwarz-Weiß Alstaden, die SpVgg Sterkrade-Nord und die Sportfreunde Walsum stiegen in die Landesliga Niederrhein ab. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison 1967/68 der BV Altenessen, der VfL Wuppertal und der Hülser FC auf. Aus der Regionalliga West kam Absteiger Eintracht Duisburg hinzu.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Verbandsliga Niederrhein 1966/67 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Niederrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1966/67
Fußball-Verbandsliga Niederrhein